Gunung Intan (Halongonan), een plaats in Indonesië
Gunung Intan (Barumun), een plaats in Indonesië
Gunung Intan (Sosa), een plaats in Indonesië